Silvella – frazione di San Vito di Fagagna in provincia di Udine
 Silvella – frazione di Pieve San Giacomo in provincia di Cremona
 Silvella – località (non frazione) di Cordignano in provincia di Treviso